Даль Константинович Орлов (10 февраля 1935, Раздольное, Дальневосточный край — 24 февраля 2021, Москва) — советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик, публицист и телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

Биография 
Родился 10 февраля 1935 года в посёлке Раздольное на Дальнем Востоке в семье офицера-политработника Константина Васильевича Орлова. В 1941 году семья жила в Иркутске, где служил отец, а в 1942 году — в деревне Асино Томской области. Затем мать, Ася Григорьевна Ициксон, с двумя детьми — Далем и Люсей — переехала в Кустанай к брату, Соломону Григорьевичу Ициксону, в 1941—1951 годах главному редактору газеты «Сталинский путь».

В 1952 году окончил с серебряной медалью школу в Москве. В 1953 году на Всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике стал чемпионом СССР среди юношей в тройном прыжке.

В 1957 году окончил филологический факультет МГУ. В 1958—1969 годах — сотрудник, заместитель заведующего, заведующий отделом литературы и искусства газеты «Труд». В 1969—1972 годах — заместитель главного редактора журнала «Искусство кино». В 1972—1978 годах — главный редактор Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР, член коллегии Госкино СССР. В 1978—1986 годах — главный редактор журнала «Советский экран».

В 1980—1986 годах — ведущий телепередачи «Кинопанорама» (по очереди с Эльдаром Рязановым).

В 1994—1997 годах — корреспондент, заведующий московским бюро газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк). В 1998—2001 годах — в газете «Век», в 2003—2006 годах — в «Родной газете».

Член Союза писателей СССР (1970) и Москвы, член Союза кинематографистов России, член Союза журналистов России, член Российского театрального общества (ВТО).

Выступал в печати с 1956 года. Автор ряда книг и статей об отечественном и зарубежном кинематографе, театре и литературе, а также пьес и киносценариев. В пьесе «Ясная Поляна» (премьера 1973, Омский академический театр драмы) на отечественную сцену впервые был выведен Лев Толстой как персонаж драмы.

Скончался 24 февраля 2021 года в Москве.

Семья 
 Родители — Константин Васильевич Орлов (1908—?), офицер-политработник (батальонный комиссар), и Ася Григорьевна Ициксон (1909, Кирсанов — ?), заведующая орготделом кустанайского горкома КП(б)К.
 Бабушка — Эмма Моисеевна Ициксон.
 Сестра — Людмила Константиновна Орлова.
 Жена — Елена Дмитриевна Изергина-Орлова, манекенщица (демонстратор одежды), театровед; внучка врача, доктора медицинских наук, Героя Труда П. В. Изергина.
 Дочь — Ольга Леннартц (род. 1972), переводчица. Зять — Ульрих Леннартц, техсотрудник профессионального колледжа в Фирзене.

Сочинения

Пьесы 
 1965 — Зелёные братцы
 1967 — Волшебный пароль
 1967 — Берегись! Двойка
 1968 — Сотворение грома
 1970 — Знамя 10-й бригады
 1972 — Богатырь кокосовый орех
 1973 — Ясная Поляна
 1978 — Наташа Ростова

Сценарии 
 1978 — Лев Толстой — наш современник (научно-популярный)
 1980 — Быстрее собственной тени
 1983 — Мы были счастливы (научно-популярный)
 1984 — Лидер
 1984 — Репортаж из бездны
 1986 — Капабланка
 1987 — Николай Подвойский (псевдоним Д. Костин)
 1989 — Трудно быть богом
 1991 — Смерть за кулисами

Книги 
 Ивановские миллионы. — М.: Профиздат, 1960
 Сергей Баруздин. — М.: Детская литература, 1976
 Адрес — твой современник. — М.: Искусство, 1976
 Быстрее собственной тени. Литературный сценарий. — М., 1981
 Жажда трудных дел. — М., 1982
 В эфире — «Кинопанорама». — М., 1987
 Место явки — стальная комната. — М.: Спутник+, 2008
 Реплика в зал. Записки действующего лица — М.: Новая элита, 2011
 Мне было столько, сколько надо. — М.: Триумф, 2013
 От Сибири до Победы. — Красноярск: Поликор, 2015
 От любви до Бобровки. Новая крымская сага. — Симферополь: Н. Оріанда, 2017
 Личное время. Рассказы о своих. Книги 1,2 — М.: Новалис, 2020

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1984 года)
 Почётный работник газовой промышленности (Постановление коллегии Министерства газовой промышленности СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности от 11 апреля 1985 года)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (1986)
 Медаль «Ветеран труда» (1988)
 Золотая медаль ВДНХ СССР (1979)
 Отличник кинематографии СССР (1985)
 Лауреат журналистского конкурса «Золотой гонг — 2005»: лучший материал года о проблемах культуры.
 «Золотой диплом» в номинации «Публицистика» на II Славянском литературном форуме «Золотой витязь» за книгу мемуаров «Реплика в зал. Записки действующего лица» (2011)
 Общественная премия Российского детского фонда (2018)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 311.
 Российская еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г. Г. Брановер. — Т. 2. — М.: ЭПОС, 1997. — С. 350. — ISBN 065-293-040-7

Ссылки 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов России
Члены Союза кинематографистов России
Главные редакторы журнала «Советский экран»